Il singolare del Heineken Open 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ramesh Krishnan era il detentore del titolo.
Scott Davis ha battuto in finale Andrej Česnokov 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Andrej Česnokov (finale)
  Miloslav Mečíř (primo turno)
  Magnus Gustafsson (quarti)
  Kelly Evernden (primo turno)

 Amos Mansdorf (semifinali) 
 Paolo Canè (primo turno) 
 Paul Chamberlin (primo turno) 
 Scott Davis (campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Benson & Hedges Centennial Open 1990